ВКДП — термин, который может означать:

 Волгодонский комбинат древесных плит
 Временное корейское демократическое правительство